Mellor kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Mellor, Greater Manchester, England, Borough of Stockport, 
 Mellor, Lancashire, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar